Tamamschjania rhizomatica är en flockblommig växtart som först beskrevs av Per Hartvig, och fick sitt nu gällande namn av Pimenov och Lavrova. Tamamschjania rhizomatica ingår i släktet Tamamschjania och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
rhizomatica